«Resurrection» — шостий студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 2 травня 2014 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші